Il doppio del torneo di tennis CIBC Wood Gundy Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Heidi El Tabakh e Allie Kiick che hanno battuto in finale Samantha Murray e Jade Windley 6-4, 2-6, [10-8].

Teste di serie 

 Naomi Broady /  Olivia Rogowska (semifinali)
 Samantha Murray /  Jade Windley (finale)

 Misa Eguchi /  Nicole Rottmann (quarti di finale)
 Nicole Melichar /  Lenka Wienerova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

CIBC Wood Gundy Challenger 2013